Грани́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Гранична вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гранична вулиця — вулиця в місті Львів.
 Гранична вулиця — вулиця в місті Рівне.

Вулиці